Coll de la Bena (Sant Marçal), de la comuna de Sant Marçal, de la comarca del Rosselló (Catalunya Nord)
 Coll de la Bena (Reiners), de la comuna de Reiners, de la comarca del Vallespir (Catalunya Nord).